Эрдберг — топоним:

 Эрдберг — один из районов города Вена.
 Эрдберг — станция венского метро на линии U3.
  — немецкий педагог, «отец свободного народного образования»
 Оскар Эрдберг — псевдоним разведчика Оскара Тарханова (1901—1938)

См. также 
 Эрберг
 Эдберг